Real Zaragoza je španjolski nogometni klub iz Zaragoze. Osnovan je 18. ožujka 1932., te trenutačno igraju u Segunda División, drugom razredu španjolskog klupskog nogometa. Igraju u bijelo plavoj garnituri. Domaće utakmice igraju na stadionu La Romaredi koji može primiti 34.596 gledatelja.

Klupski uspjesi

Domaći 
La Liga
 Drugi (1): 1974./75.

Kup Kralja:
 Prvaci (6): 1963./64., 1965./66., 1985./86., 1993./94., 2000./01., 2003./04.
 Drugi (5): 1962./63., 1964./65., 1975./76., 1992./93., 2006.

Španjolski superkup:
 Prvaci (1): 2004.
 Finalisti (2): 1994., 2001.

Segunda División:
 Prvaci (1): 1977./78.
 Drugi (6): 1928./29., 1935./36., 1941./42., 1950./51., 1955./56., 2002./03.

Europski uspjesi 

Kup velesajamskih gradova:
 Prvak (1): 1963./64.
 Drugi (1): 1965./66.

Kup pobjednika kupova:
 Prvak (1): 1994./95.

UEFA Superkup: 
 Drugi (1): 1995.

Nedavne sezone 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezona
! Liga
! Pz.
! Sus.
! Pob
! Izj
! Izg
! GD
! GP
! Bod.
!Kup
!colspan=2|Europa
!Bilješke
|-
|1997./98.
|1D
|align=right |13
|align=right|38||align=right|12||align=right|12||align=right|14
|align=right|45||align=right|53||align=right|48
||
|||||
|-
|1998./99.
|1D
|align=right |9
|align=right|38||align=right|16||align=right|9||align=right|13
|align=right|57||align=right|46||align=right|57
||
|||||
|-
|1999./00.
|1D
|align=right |4
|align=right|38||align=right|16||align=right|15||align=right|7
|align=right|60||align=right|40||align=right|63
||
|||||
|-
|2000./01.
|1D
|align=right |17
|align=right|38||align=right|9||align=right|15||align=right|14
|align=right|54||align=right|57||align=right|42
|bgcolor=gold|Pobjednici
||KU|||1. kolo
|
|-
|2001./02.
|1D
|align=right |20
|align=right|38||align=right|9||align=right|10||align=right|19
|align=right|35||align=right|54||align=right|37
||
||KU|||2. kolo
|Ispadanje
|-
|2002./03.
|2
|align=right |2
|align=right|42||align=right|20||align=right|12||align=right|10
|align=right|54||align=right|40||align=right|72
||
||
|
|Promocija
|-
|2003./04.
|1D
|align=right |12
|align=right|38||align=right|13||align=right|9||align=right|16
|align=right|46||align=right|55||align=right|48
|bgcolor=gold|Pobjednici
|||||
|-
|2004./05.
|1D
|align=right |12
|align=right|38||align=right|14||align=right|8||align=right|16
|align=right|52||align=right|57||align=right|50
||2. kolo
||KU|||16. finala
|
|-
|2005./06.
|1D
|align=right |11
|align=right|38||align=right|10||align=right|16||align=right|12
|align=right|46||align=right|51||align=right|46
|bgcolor=silver|Finalisti
|||||
|-
|2006./07.
|1D
|align=right |6
|align=right|38||align=right|16||align=right|12||align=right|10
|align=right|55||align=right|43||align=right|60
||
|||||
|-
|2007./08.
|1D
|align=right |18
|align=right|38||align=right|10||align=right|12||align=right|16
|align=right|50||align=right|61||align=right|42
||||KU|||1. kolo
|Ispadanje
|}

Poznati igrači

Poveznice 
 Dodatak:Popis igrača Reala Zaragoza

Vanjske poveznice 
 Službena stranica
Neslužbena stranica 
Formacije i postave Real Zaragoze
 Pasión Zaragocista

Španjolski nogometni klubovi
Zaragoza